

Onomastica 
 Shea – variante inglese del nome proprio di persona Séaghdha

Personaggi immaginari 
 Daniel Shea – personaggio dei romanzi Il ritorno del padrino e La vendetta del padrino, di Mark Winegardner
 James Shea – personaggio dei romanzi Il ritorno del padrino e La vendetta del padrino, di Mark Winegardner
 Michael Corbett Shea – personaggio del romanzo Il ritorno del padrino

Persone 
 Bob Shea –  cestista statunitense
 Brek Shea – calciatore statunitense
 Carol Shea-Porter – politica statunitense
 Donald Shea, noto anche con lo pseudonimo di Shorty – attore e stuntman statunitense
 Eric Shea – attore statunitense
 George Beverly Shea – cantante e compositore statunitense
 Gloria Shea – attrice statunitense
 Jack Shea – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
 Jere Shea – attore statunitense
 Jerry Shea – attore statunitense
 Jimmy Shea – skeletonista statunitense
 John Shea – mafioso statunitense
 John Shea – attore statunitense
 Katt Shea – attrice, regista e sceneggiatrice statunitense
 Michael Shea (1952) – attore statunitense
 Nicolette Shea (1986) – attrice pornografica e modella statunitense
 Robert Shea – saggista, scrittore e giornalista statunitense

Altro 
 Shea Stadium – stadio di New York

Pagine correlate 
Jack Shea
 Michael Shea
 O'Shea